A 2020. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon a rövidpályás gyorskorcsolya fiú 500 méteres versenyszámát január 20-án rendezték a Lausanne-i Skating Arenában.

A győztes a dél-koreai  lett, míg honfitársa  a második helyen végzett. A dobogó harmadik fokára a kínai  állhatott fel.

A versenyszámban egy magyar versenyző, Jászapáti Péter vett részt, aki a negyeddöntőt követően a 13. helyen zárta a viadalt.

Versenynaptár 
Az időpont(ok) helyi idő szerint olvashatóak (UTC +01:00):

Eredmény 

Magyarázat:• SSz = sisak szám • EF = előfutam • ND = negyeddöntő • ED = elődöntő • BD = B döntő • D = döntő • PEN = kizárva • YC = sárga lap

Jegyzetek

Források 
 
 

Rövidpályás gyorskorcsolya a 2020. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon